49-й стрелковый корпус (49-й ск) — воинское соединение в РККА Вооружённых Сил СССР.

История 
Корпус был образован в августе-сентябре 1939 года в Киевском Особом военном округе (далее КОВО).

Корпус принимал участие в военном походе Красной Армии в восточные районы Польши — Западную Украину. 17 — 28 сентября 1939 года корпус входил в состав Действующей армии, находился в резерве Украинского фронта (далее УФ). 2 октября корпус уже входил в состав 12-й армии.

В июне — июле 1940 года корпус принимал участие в военном походе Красной Армии в Румынию — Северную Буковину. Корпус был в составе 5-й армии Южного фронта (далее ЮФ).

В июле 1940 года управление 5-й армии расформировано. Управление корпуса передало свои дивизии и убыло в г. Львов. Управление корпуса и корпусные части пошли на формирование управления корпуса и корпусных частей 4-го механизированного корпуса. Формирование 4-го мк проводилось в г. Львове.

Полное название 
49-й стрелковый корпус

Подчинение 
 Киевский Особый военный округ (август — 16 сентября 1939).
 Резерв Украинского фронта (16 сентября — 2 октябрь 1939).
 12-я армия Украинского фронта (2 октября 1939).
 Киевский Особый военный округ (октябрь 1939 —).
 5-я армия Южного фронта (20 июня — 10 июля 1940).

Состав 
На 2.10.1939 г.:
 Управление корпуса.
 Корпусные части.
 23-я стрелковая дивизия.
 62-я Туркестанская стрелковая дивизия.

На 28.06.1940 г.:
 Управление корпуса.
 Корпусные части.
 44-я стрелковая дивизия.
 80-я стрелковая дивизия.
 135-я стрелковая дивизия.
 36-я легкотанковая бригада.
 49-я легкотанковая бригада.
 137-й артиллерийский полк.
 331-й артиллерийский полк.
 34-й артиллерийский дивизион РГК.

На 10 июля 1940 г.:
 Управление корпуса.
 Корпусные части:
 269-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион.

Боевая деятельность 
1939 год

В августе началась история корпуса КОВО.

17 сентября начался военный поход Красной Армии в восточные районы Польши — Западную Украину. 49-й ск вошёл в состав Украинского фронта и находился в резерве. В Действующей армии корпус находился с 17 по 28 сентября.

К началу октября Украинский фронт получил усиление войсками из внутренних округов. 2 октября 49-й ск входил в состав 12-й армии.

Состав корпуса:
 Управление корпуса.
 Корпусные части.
 23-я стрелковая дивизия.
 62-я Туркестанская стрелковая дивизия.

1940 год

4 апреля корпус входил в состав КОВО.,

В июне — июле 1940 года корпус принимал участие в военном походе Красной Армии в Румынию — Северную Буковину. Корпус был в составе 5-й армии Южного фронта (далее ЮФ).

После 10 июня управление корпуса с корпусными частями должно было прибыть в Дунаевцы к утру 12 июня. Марш корпус должен был совершать с маскировкой и по ночам.

27 июня к вечеру почти все войска фронта были развёрнуты в соответствии с планом. 5-я армия развернулась на Волыни. Штаб армии в Дунаевцы Командующим войсками армии назначен генерал-лейтенант В. Ф. Герасименко (на время операции). Состав армии: 36-й и 49-й стрелковые корпуса.

Управление корпуса и корпусные части были выделены на формирование управления и корпусных частей 4-го механизированного корпуса Формирование управления с корпусными частями началось в июле 1940 года в городе Львове. 269-й озад корпуса был переформирован в 8-й озад 8-й тд. 10-я танковая дивизия формировалась в городе Злочев (Золочев). 8-я танковая дивизия формировалась в районе Карлув, Снятын и закончила формирование к 15 июля 1940 года. 53-й и 146-й кавалерийские полки 16-й кавалерийской дивизии стали основой 3-го мотоциклетного полка. 24-я легкотанковая бригада стала основой 8-й танковой дивизии. Управление бригады стало основой управления дивизии. На формирование танковых полков дивизии были обращены танковые батальоны 24-й лтбр и 51-й и 54-й танковые батальоны 10-й тяжёлой танковой бригады. 8-й гаубичный артиллерийский полк формировался из 220-го гап 7-й сд. 11-й мотострелковый полк формировался из 608-го сп 146-й сд. В 8-й озад был переформирован 269-й озад 49-го ск.

Командиры

Начальники штаба 
 полковник Данилов, Алексей Ильич (1939, 1940)

Примечания

См. также 
 49-й стрелковый корпус (1-го формирования)

Литература 
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979.
 Военный энциклопедический словарь. М., Военное издательство, 1984. С.161 — ВС Украины и Крыма; с.189 — Германо-польская война 1939; с.510 — Одесский военный округ.
 Мельтюхов М. И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918—1939 гг. Часть третья. Сентябрь 1939 года. Война с запада — М., 2001.
 Мельтюхов, Михаил Иванович. Освободительный поход Сталина. М., Яуза, Эксмо, 2006. ISBN 5-699-17275-0 (см lib.rus.ec/b/300044/read)
 РГВА ф. 40442, оп. 2а, д.128, л.48.

Ссылки 
 http://rkka.ru/ihandbook.htm  Сайт РККА. Энциклопедия. Общие перечни. Перечень объединений, соединений, частей и подразделений, входивших в состав Действующей армии в период Освободительного похода в Западную Белоруссию и Западную Украину в 1939 г.
 Сайт РККА. Энциклопедия. Стрелковые дивизии. Количественный состав. Распределения сд по округам, данные по штатам и дислокации (1935—1941 гг.) (файл формата MS Excel, версия от 26.11.2011)
 Сайт РККА. Энциклопедия. Ведомость распределения сд и корпусных управлений по округам (на 17.10.1939).
 Сайт РККА. Энциклопедия. Ведомость распределения сд и корпусных управлений по округам при реорганизации сд и усиления СКВО и ЗакВО (на 04.04.1940).

Стрелковые корпуса СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Киевский военный округ